Sprengen steht für:
 das Zerstören von physischen Strukturen mittels brisanter Chemikalien, siehe Sprengung
 das Befeuchten einer größeren Fläche mittels technischer Hilfsmittel, siehe Sprinkler (Beregnung)
 etwas mit Gewalt auflösen, brechen, öffnen
 sich schnell bewegen, siehe Schnelligkeit
 Sprengen (Saar), einen Ortsteil der Gemeinde Schwalbach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Wild mit dem Bauhund oder Frettchen aus dem Fuchsbau oder Kaninchenbau treiben (Jägersprache), siehe Jagdhund #Unter der Erde

Siehe auch:

 Sprengung (Begriffsklärung)
 Sprengarbeit (Begriffsklärung)
 Sprinkler (Begriffsklärung)